Il termine rigeneratore può riferirsi a:
Impianti per la rigenerazione in processi termodinamici
Rigeneratore ottico
Rigeneratore Armstrong